Вайсенборн () — немецкая фамилия и топоним.

 Вайсенборн — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Вайсенборн — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Вайсенборн — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Вайсенборн — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Вайсенборн, Гюнтер (1911—2001) — немецкий пианист и дирижёр.
 Вайсенборн, Херман — немецкий певец (баритон) и вокальный педагог первой половины XX века.

См. также 
 Вайсенборн-Людероде — коммуна в Германии, в земле Тюрингия